

Коя — вождівство, Сільський округ, Західна область

Коя — гірський регіон на півночі префектури Вакаяма
 Коя — містечко у префектурі Вакаяма
 Коя — місцевість у місті Камакура префектури Канаґава
 Коя — місцевість у місті Морія префектури Ібаракі

Див. також 
 Коя-сан